

Населені пункти та їхні частини

 Биткув — село в гміні Рудна Любінського повіту Нижньосілезького воєводства
 Биткув — село в гміні Ренська Весь Кендзежинсько-Козельського повіту Опольського воєводства
 Биткув — частина міста Семяновиці-Шльонські в Сілезькому воєводстві

Примітки